Albert Bastardes i Porcel (Barcelona, 1923-2018), dissenyador i arquitecte català
 Ramon Bastardes i Porcel (Barcelona, 1934-2002), editor català